Pa de Figa és un terme que apareix a la toponímia de la Serra de Tramuntana per designar un penyal semblant a un Cavall Bernat però de prominència més suau, en forma semblant a un pa de figa. Hom troba els següents:
 El Pa de Figa de Son Torrella, al massís del Puig Major
 El Pa de Figa d'Ariant, a la vall d'Ariant, al massís del Puig Gros de Ternelles
 Un escull de la costa de Banyalbufar, al peu de puig de les Planes
 Termes semblants:
 Cavall Bernat#Mallorca
 Frare
 Udró
 Ninot

Referències 
 «Pa de Figa» al web ToponimiaMallorca.net